Roberto Escobar puede referirse a:

 Roberto Escobar (n. 1927), mimo y coreógrafo argentino.
 Roberto Escobar (n. 1947), narcotraficante colombiano.
 Roberto Escobar (n. 1959), actor cubano.